Натуральне число 211
 211 рік до нашої ери
 211 рік нашої ери